Termin MAT ima više značenja.

 (Acil-nosilac-protein) S-maloniltransferaza, enzim
 Maltoza O-acetiltransferaza, enzim
 Monoaminski transporter, membranski transporter
 Mobilni anizotropni teleskop